Толон — топоним. Может означать:

  Толон — село в Забайкальском крае.
 Толон — село в Ленском улусе Якутии.
 Толон — село в Сунтарском улусе Якутии, образует Толонский наслег.
 Толон — село в Сунтарском улусе Якутии, входит в Хаданский наслег.
 Толон — село в Чурапчинском улусе Якутии, центр Бахсытского наслега.
 Толон — село в Чурапчинском улусе Якутии, образует Чакырский наслег.
  — город в Гане.
 Толон-Кумбунгу — район Ганы.
 Толон (Арголида) — село в Греции.

Толон — турецкая фамилия. Известные носители:

 Толон, Джанан (род. 1955) — турецкая художница.
 Толон, Камил (1912—1978) — турецкий предприниматель, промышленник и изобретатель.
 Толон, Махмут (род. 1950) — турецкий фермер, врач и демограф.
 Толон, Хуршит (род. 1942) — турецкий генерал.